São Pedro do Sul, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 São Pedro do Sul, comune portoghese del distretto di Viseu